Cornelius Cossus war der Name mehrerer Politiker der frühen römischen Republik.

Das Cognomen Cossus ist vielleicht etruskischer Herkunft und diente ursprünglich wohl auch als Praenomen. Es ist der Beiname eines der ältesten Zweige der Cornelier, der sich im 5. Jahrhundert v. Chr. von der Hauptfamilie abzweigte. Die von Sprachwissenschaftlern angenommene Bedeutung „Holzwurm“ ist unsicher.

Bekannte Namensträger 

Römischer Personenname
!Cossus